Petroselinum segetum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Wilhelm Daniel Joseph Koch. Petroselinum segetum ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Persiljor
segetum